Jákup Dahl er navnet på flere personer:

 Jákup Dahl (politiker) (1837-1915) – færøsk politiker
 Jákup Dahl (provst) (1878-1944) – færøsk provst